Виктор Санчес дель Амо (; 23 февраля 1976, Мадрид) — испанский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Испании.

Карьера

Футбольная 
Виктор Санчес родился в Мадриде. Являясь воспитанником молодёжной команды «Реала», он дебютировал в первой команде 25 мая 1996 года в игре последнего тура против «Сарагосы», которая закончилась со счётом 1:0 в пользу «Реала». В сезоне 1998/99 Виктор столкнулся с жёсткой конкуренцией в борьбе за место в основном составе «королевского клуба», и ему пришлось покинуть его родной город и клуб и перебраться в «Расинг», где он забил 12 голов.

Следующий сезон он начал уже в составе «Депортиво Ла-Корунья». В сезоне 1999/2000 он пропустил только один матч Лиги в составе клуба, который выиграл чемпионат, а Санчес отличился четырьмя голами.

Тренерская 
Санчес дель Амо возглавлял «Депортиво» с апреля 2015 года и в сезоне 2014/15 сумел спасти «Депортиво» от вылета из примеры (16-е место), а по итогам сезона 2015/16 клуб занял 15-е место. Был уволен 30 мая 2016 года.

23 июня 2016 года возглавил команду «Олимпиакос». 9 августа был уволен с поста главного тренера команды, которую возглавлял всего лишь 47 дней.

В ноябре 2016 года был назначен главным тренером «Бетиса». Севильскую команду дель Амо тренировал до мая 2017 года. На следующий день после поражения от «Леганеса» в 36-м туре со счётом 0:4 руководство клуба приняло решение о его отставке.

Достижения

Командные 
 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 1996/97
 Обладатель Лиги чемпионов: 1997/98
 Обладатель Суперкубка Испании: 1997

 «Депортиво»
 Чемпион Испании: 1999/00
 Обладатель Кубка Испании: 2001/02
 Обладатель Суперкубка Испании: 2000, 2002

Примечания

Ссылки 
 National team data
 Deportivo archives

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Эльче»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Тренеры ФК «Олимпиакос» Пирей
Тренеры ФК «Реал Бетис»
Тренеры ФК «Малага»
Выпускники вузов Испании